

Persone 
 Daniel Wahlgren – rapper svedese noto come Papa Dee
 Laila Bagge Wahlgren – doppiatrice statunitense
 Kari Wahlgren – doppiatrice statunitense
 Lars-Anders Wahlgren – ex tennista svedese
 Linus Wahlgren – attore svedese
 Marie Wahlgren – politica svedese
 Pernilla Wahlgren – cantante e attrice svedese